El Torneig de Praga 2019, oficialment conegut com a J&T Banka Prague Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'abril i el 5 de maig de 2019 al TK Sparta Praha de Praga, República Txeca.

La tennista suïssa Jil Teichmann va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2019
WTA Tour 2019